Чортківський повіт — адміністративна одиниця Галичини в 1854-1940 роках.
 Чортківський повіт — адмінодиниця Королівства Галичини та Володимирії
 Чортківський повіт — адмінодиниця Західно-Української Народної Республіки, Польщі та СРСР

Чортківський район